Tarantella puede referirse a:

 Tarantella, Inc., empresa de software de Santa Cruz (California), adquirida por Sun Microsystems; 
 Tarantela, baile folclórico de origen italiano; 
 Tarantela, obra de Fréderic Chopin; o
 Tarantella (Episodio de Grimm), episodio de la serie de televisión Grimm.